Szatańskie tango – powieść László Krasznahorkaia
 Szatańskie tango – węgierski film z 1994 roku w reżyserii Béli Tarra, adaptacja powieści